Partit Socialista de Mallorca – majorkańska regionalna partia nacjonalistyczna o programie lewicowym i ekologicznym
 PSM – sowiecki, kieszonkowy pistolet samopowtarzalny
 PSM – Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa